Подкаменка — название населённых пунктов в России:
 Подкаменка — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.
 Подкаменка — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Подкаменка — деревня в Бирилюсском районе Красноярского края.